Magor ist ein

 Pseudonym des tschechischen Schriftstellers Ivan Martin Jirous (1944–2011)
 legendärer Vorfahre der Magyaren (Ungarn), Bruder von Hunor (Vorfahre der Hunnen), siehe Hunor und Magor
 der Name der kanadischen Bildhauerin, Installationskünstlerin und Fotografin Liz Magor (* 1948)

Magor bezeichnet einen Ort in Wales, siehe Magor (Monmouthshire)